Pierre-Henri Salfati, scénariste et réalisateur français
Monique Salfati-Di Maso, joueuse de tennis franco-italienne
Serge Salfati, fondateur du site Israpresse

Voir aussi 
Sarfati